Rozgrywki cypryjskiej pierwszej ligi w sezonie 2009/2010 są siedemdziesiątymi drugimi w historii. W rozgrywkach bierze udział czternaście drużyn, w tym trzy, które awansowały z drugiej ligi – Ermis Aradippou, Aris Limassol i Nea Salamina Famagusta. W rozgrywkach biorą udział tylko drużyny z greckojęzycznej części wyspy. Rozpoczęły się 29 sierpnia 2009 roku a zakończyły 8 maja 2010 roku. Obrońcą mistrzowskiego tytułu była drużyna APOEL Nikozja, ale tytuł wywalczyła inna ekipa z Nikozji – Omonia.

Drużyny

Stadiony i trenerzy

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela 

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Wyniki

Grupa C

Tabela 

||rowspan=3 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 22 bramki
  José Semedo ()
  Joeano ()

 13 bramek
  Gastón Sangoy ()

 11 bramek
  Nenad Mirosavljević (APOEL FC)
  Michalis Konstandinu (Omonia)
  Efstatios Aloneftis (Omonia)
  Dieter Van Tornhout (Enosis)

 10 bramek
  Christos Marangos (Anorthosis)
  José Henrique (Doxa)
  Freddy (AEL)
  Cafú (Anorthosis)
  Andreas Avraam (Apollon)

Źródła
RSSSF

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 na Cyprze
2010 na Cyprze